NOV steht für:
 National Oilwell Varco, US-amerikanisches Unternehmen
 Albano Machado Airport (IATA-Code), Flughafen von Huambo, Provinz Huambo, Angola
 Nova Airways (ICAO-Code), sudanesische Fluggesellschaft

Nov. steht für:
 November, der elfte Monat im Jahr

nov steht für:
 Novial (ISO-639-3-Code), Plansprache

Siehe auch:

Abkürzung